Qajjenza est une ville située sur l'île de Malte.

Origine

Toponymie

Paroisse

Église

Histoire

Géographie

Patrimoine et culture

Personnes notables

Notes et références 

Ville à Malte (île)